Ко́лос () — соцветие, для которого характерна удлинённая главная ось, на ней расположены сидячие одиночные цветки или колоски из нескольких цветков.

В первом случае соцветие называется простым колосом (подорожник, орхидеи), во втором — сложным колосом (большинство злаков, в том числе пшеница, рожь, ячмень).

Колос в геральдике 
Колос широко представлен в советской геральдике. Являясь символом сельского хозяйства, он украшал гербы бывших социалистических стран, бывших союзных республик СССР и их регионов.

Источники

Ссылки 
 Строение и особенности колоса пшеницы

Соцветия